DTC har flere betydninger:

 Danish Touringcar Championship – dansk motorsportsserie (1998 - 2011)
 Danish Thundersport Championship – dansk motorsportsserie (2012 - nu)

anlæg
 GateWay E45 – hed tidligere Danmarks Transportcenter ved Vejle